dług – w znaczeniu ekonomicznym niespełniony obowiązek pewnego świadczenia przez dłużnika na rzecz wierzyciela
 Dług – polski film fabularny z 1999 roku w reż. Krzysztofa Krauzego
 Dług – amerykański film fabularny z 2010 roku w reż. Johna Maddena
 dług – w znaczeniu prawniczym świadczenie (obowiązek), wynikające ze stosunku zobowiązaniowego, które dłużnik jest zobowiązany spełnić na rzecz wierzyciela.
 dług publiczny – nominalne zadłużenie podmiotów sektora finansów publicznych